Луговое — село в Тальменском районе Алтайского края. Административный центр Анисимовского сельсовета.

История 
Основано в 1776 г. В 1928 году село Луговское состояло из 320 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Луговского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района